Burli steht für:
 im Bayerischen und Österreichischen für Junge
 Burli, russischer Name eines Dorfes in Kasachstan, siehe Börili (Qostanai)
 Burli (Album), Album der deutschen Rockband Sportfreunde Stiller
 Burli (Lied), Lied der österreichischen Popband EAV